Борис Калачёв:
 Калачёв, Борис Петрович — основатель и руководитель антифашистского подполья в городе Порхов Псковской области.
 Калачёв, Борис Терентьевич (1903—1976) — контр-адмирал.